Азијске игре су спортска такмичења азијских земаља по угледу на Олимпијске игре. Основане су као Игре Далеког истока, које су се одржавале од 1913. до 1934. године. Основане се на иницијативу јапанских спортиста, али су имале и политички карактер, јер су Јапанци под паролом „Азија Азијцима“ настојали проширити свој утицај, а истиснути све земље-колонизаторе.

После Другог светског рата, те игре су добиле назив Азијске игре. На конференцији националних спортских савеза Азије, у Њу Делхију 1949. прихваћен је статут Федерације Азијских игара. Тада је на предлог Индијца др Сондхија, одлучено да се спортске игре азијских земаља одржавају сваке четири године.

Прве игре требало је да се одрже 1950. године али су због организационих проблема одржане 1951. године у Њу Делхију Индија уз учествовање 11 земаља са 489 такмичара. На програму су била такмичења у атлетици, бициклизму, кошарци, фудбалу, пливању и дизању тегова.

Постоји неколико категорија Азијских игара:
 Летње Азијске игре, од 1951.
 Зимске Азијске игре, од 1986
 Азијске игре у дворани, од 2005.
 Азијске игре на песку, од 2008.
 Азијске игре младих, од 2009.

Листа Азијских игара 

<sup>1</sup> Првобитни домаћин је била Јужна Кореја 
<sup>2</sup> Првобитни домаћин је био Пакистан

Спортови на Летњим Азијским играма 
У загради су године када се наведени спортови били на Играма.

  Атлетика (на свим)
  Бадминтон (од 1962.
  Бејзбол (од 1994)
  Бодибилдинг (2002. и 2006)
  Бокс (од 1954)
  Куглање (1978. и од 1986)
  Крикет (од 2010)
  Стреличарство (од 1978)
  Кошарка (на свим)
  Бициклизам - BMX бициклизам (од 2010)
  Бициклизам - Брдски бициклизам (од 2002)
  Бициклизам - Друмски бициклизам (1951. и од 1958
  Бициклизам - Велодромски бициклизам (1951. и од 1958
  Коњички спорт (1982, 1986. и од 1994
  Кајак и кану - слалом (од 1990,
  Кајак и кану - спринт (од 1990,
  Dragon boat (од 2010)
  Шах (од 2006)
 Го (Weiqi) (од 2010)
 Кинески шах (Xiangqi) (од 2010)

  Мачевање (1974, 1978. од 1986
  Билијар (Cue sports) (од 1998
  Фудбал (на свим)
  Голф (од 1982)
  Гимнастика - Спортска гимнастика (од 1974)
  Гимнастика - Ритмичка гимнастика (од 1994)
  Гимнастика - Трамполина (од 2006)
  Рукомет (од 1982)
  Хокеј на трави (од 1958)
  Џудо (од 1986)
 Kabaddi (од 1990)
  Карате (од 1994)
  Модерни петобој (1994, од 2002)
  Веслање (од 1982)
  Рагби (од 1998)
  Једрење 1970, од 1978
  Sepaktakraw (ножна одбојка) (од 1990)
  Плес (од 2010)
  Софтбол (од 1990)
  Сквош (од 1998)

  Стрељаштво (од 1954)
  Софтбол (од 1990)
  Soft tennis (од 1994)
  Тенис (од 1958)
  Пливање (на свим)
  Скокови у воду (од 1951)
  Синхроно пливање (од 1994)
  Ватерполо (од 1951)
  Стони тенис (1958. до 1966, од 1974)
  Теквондо (од 1986)
  Тенис (1958. до 1966, од 1974)
  Триатлон (од 2006)
  Одбојка (од 1958)
  Дизање тегова 1951 (до 1958, од 1966)
  Рвање од 1954
  Wushu (од 1990)

Земље освајача медаља

Земље које нису освојиле медаље 

Ово је списак од 3 државе које су барем једном учествовале на Азијским играма, а нису освојиле ниједну медаљу.

Види још 
 Олимпијске игре
 Европске игре
 Панамеричке игре
 Афричке игре
 Пацифичке игре

Спољашње везе 

 Азијскe игре на сајту Олимпијског савета Азије
 Историја Азијских игара